Старочерново, Старочёрново — деревня в Кожевниковском районе Томской области России. Входит в состав Староювалинского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
Изначально проживали обские татары, которые к началу 20 века полностью обрусели.
По переписи 1897 года здесь проживало 229 человек из них 217 татары и 9 русских. Входила в состав Мало-Шегарскую волость. Татары этой волости причесляли себя к роду Теренья-Аймак.

В 1926 году деревня Старо-Чернова состояла из 58 хозяйств, основное население — русские. В составе Песочно-Горельского сельсовета Богородского района Томского округа Сибирского края.

Согласно Закону Томской области от 10 сентября 2004 года № 202-ОЗ  Старочерново вошло в состав Староювалинского сельского поселения.

География 
Село находится на северо-западе Кожевниковского района, недалеко от административной границы с Новосибирской областью, на реке Бакса, в километре от северной окраины села Старая Ювала. 

Памятником природы являются кедровник в селе Старочёрново.

Население 

 Национальный состав
По переписи 1897 года основным населением были обские татары.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 %.

Инфраструктура 
Основные социальные объекты находятся в селе Старая Ювала.
 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Подъездная дорога в д. Старочерново.

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты Кожевниковского района